Roberto Russo – politico italiano
 Roberto Russo – calciatore italiano
 Roberto Russo – calciatore argentino
 Roberto Russo – fotografo di scena e regista italiano, marito dell'attrice Monica Vitti
 Roberto Russo – musicista italiano noto anche come eZe King, chitarrista dei Cani e dei Boohoos
 Roberto Russo – pallavolista italiano
 Roberto Russo – drammaturgo italiano